La Avenida de Circunvalación Mercado Mayoreo es avenida de circunvalación de sentido norte y sur, localizada en el extremo este de la ciudad de Managua, Nicaragua.

Trazado 
La Avenida de Circunvalación Mercado Mayoreo inicia desde cero en el barrio José Benito Escobar en el norte, cerca del lago Xolotlán, atravesando el Barrio Bertha Díaz, ahí sale por la Pista Pedro Joaquín Chamorro, y continúa al sur atravesando todo el barrio Villa Reconciliación hasta llegar a la intersección con la Pista Larreynaga, desde ahí atraviesa alrededor de 17 cuadras en el lado este del barrio Laureles Norte, hasta culminar en la Pista José Ángel Benavides o conocida también como Camino a Sabana Grande cerca del barrio Arlen Siu.

Barrios que atraviesa 
La calle atraviesa los barrios de; José Benito Escobar, Bertha Díaz, Villa Reconciliación y Laureles Norte.

Véase también 
Carretera Norte

Enlaces externos 
Mapas y calles de Managua en Mapvista
mapas y calles de Managua en la Alcaldía de Managua
Mapa interactivo de lugares de interés en Google Maps

Calles de Managua